La Parroquia Carirubana es una de las 4 parroquias que integran el Municipio Carirubana del Estado Falcón en Venezuela.

Historia 
La historia municipal de esta parroquia, cuyos antecedentes cronológicos, en cuanto a comunidad, se remonta al siglo XIX, comienza en 1948, cuando se le da esta categoría, para qué abarque parte del occidente de la Península de Paraguaná.
La trayectoria de este Municipio, hasta 1970, está dotada de interesantes episodios, recogidos sobre todo en la obra de Alí Brett Martínez y de otros cronistas contemporáneos como Daniel García, y al decir del historiador y estudiosos de los topónimos caquetíos Juan de la Cruz Estévez, Carirubana significa "orilla del sitio alto".

El hecho mismo que desde el pueblo de Carirubana se iniciara el proceso de formación de la ciudad de Punto Fijo, ameritó que la reforma de la Ley de División Político-Territorial del Estado Falcón, le confiera el 12 de diciembre de 1969, el nombre de Carirubana al nuevo Distrito, cuya capital pasaría a ser el novedoso y atípico caserío, del cual ya hemos dado cuenta.

Límites 
 Norte: Limita con la Parroquia Norte, desde un punto ubicado en la orilla del mar al sur del barrio Miramar, en la prolongación de la Calle N° 1 (Norte: 1294760 m. – Este: 368375 m). Desde este lugar se proyecta en dirección este hasta la Calle N° 1 para proseguir por dicha calle hasta la intersección con la Av. Jacinto Lara (Norte: 1294745 m. –Este: 369500m.), cambia su dirección hacia el sur por dicha vía hasta encontrarse con la intersección de la Av. Aeropuerto (Norte: 1293960 m. – Este: 39500 m.), continuando por dicha avenida hasta la intersección con la Calle San Luis (Norte: 1294925 m. – Este: 370710 m.). Desde este punto continúan en línea recta y dirección noreste hasta la intersección de la vía Comercio Caja de Agua con la Autopista Coro-Punto Fijo (Norte: 1295820 m. – Este: 371418 m.). Desde este sitio con dirección noreste y línea recta hasta la casa de Mariano Brett (Norte: 1299140 m. – Este: 378079 m.)

 Este y Sur: Limita con la Parroquia Punta Cardón, desde la casa de Mariano Brett en línea recta y dirección Suroeste hasta el Puerto Internacional de Guaranao (Norte: 1291000 m. –Este: 368000 m.)

 Oeste: Limita con el Mar Caribe, desde el Puerto Internacional de Guaranao, hasta el punto ubicado al Sur del Barrio Miramar en la Orilla del Mar, punto de partida, realizando el recorrido por toda la rivera del Mar.

Sectores que la conforman 
 Pueblo de Carirubana (Capital de la Parroquia)
 Alcaldía de Carirubana
 Astillero Bolívar
 Astillero Paraguaná
 Barrio Bella Vista
 Barrio Blanquita de Pérez
 Barrio Bolívar
 Barrio Cujicana
 Barrio Industrial
 Barrio Josefa Camejo (Este)
 Barrio Josefa Camejo (Oeste)
 Barrio Menca de Leoni
 Barrio San Francisco Javier
 Base Naval
 Bloques BTV
 Callejón Cuba
 Callejón Industrial
 Conjunto Residencial Capunefm
 Conjunto Residencial Las Tres Carabelas
 Conjunto Residencial Las Cumaraguas
 Punto Fijo, Casco Central de (Pasaje Zeiter, Cecosa, etc)
 Mercado Municipal
 Motel La Grecia
 Motel Paraguaná
 Parcelamiento Bella Vista
 Parcelamiento La Florida
 Parque Metropolitano
 San Francisco Javier
 Tropicana
 Urb. Altamira
 Urb. Casacoima 1
 Urb. Casacoima 2
 Urb. Jorge Hernández (Banco Obrero)
 Urb. Santa Fe
 Urb. Santa Irene
 Villa Miroslaba
(Fuente: Planos Alcaldía de Carirubana 2011)

Población 
Posee una población aproximada de 75.000 habitantes

Junta Parroquial 
Fue fundada desde el año 1990 está conformada por 29 Sectores, que abarcan desde la Av. Intercomunal Alí Primera, hasta las Costas del Mar Caribe de Carirubana, actualmente está formada por los sectores antes mencionados incluyendo el Casco Urbano de Punto Fijo, siendo el  Presidente el Sr. Tomás Días Guevara. Su Sede está ubicada en la Calle Zamora de Carirubana en el Edificio que conforma el Ambulatorio José María Rodríguez, hoy en día tiene como Presidenta la Sra. Teresa Flores de Petit en conjunto con sus cuatro miembros integrantes de la Junta Directiva, los cuales son: Sra. Haydee Amaya, Víctor Velásquez, Félix Graterol y Luis Jiménez.
La Junta Parroquial se ha caracterizado por su colaboración para con todos sus sectores y su solidaridad con la comunidad.

Centros Culturales 
 La Casa de la Cultura de Carirubana Alí Brett Martínez.
 La Casa de la Cultura del 23 de enero.
 El Ateneo Rubén Ismael Padilla.
 La Escuela DanzAteneo
 La Casa Hogar
 Instituto Municipal de Cultura

Festividades 
 Día de Punto Fijo
 Día del Comercio
 Día de la Federación
 Día de Nuestra Señora de la Candelaria
 Festividades de San José
 Noche de Reyes
 Semana del Preescolar
 Semana de la Literatura
 Semana de la Música
 Fiestas Patronales de la Virgen del Carmen
 Fiestas de la Virgen del Valle
 Carnaval
 Semana Santa

Véase también 
 Pueblo de Carirubana
 Municipio Carirubana
 Paraguaná
 Diócesis de Punto Fijo

Carirubana
Punto Fijo